Manent est un notamment un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Gaston Manent (1884-1964), homme politique français ;
 Mariano Manent (1904-1993), entraîneur argentin de basket-ball ;
 Pierre Manent (né en 1949), philosophe français ;
 Louis-Jules Manent dit Gramoun Bébé (1927-2005), chanteur français réunionnais de maloya ;

Toponyme 

 Manent-Montané, commune française du département du Gers.

Divers 
 , groupe basque de musique pop électronique basé à Tolosa.

Homonymie de patronyme
Patronyme français